Guerrazzi

 Amedeo Osti Guerrazzi (* 1967), italienischer Historiker
 Francesco Domenico Guerrazzi (1804–1873), italienischer Politiker und Schriftsteller